Чельцов-Бебутов — фамилия:

 Чельцов-Бебутов, Александр Михайлович (1922—1978) — советский учёный-биолог.
 Чельцов-Бебутов, Михаил Александрович (1890—1973) — советский учёный-правовед, отец А. М. Чельцов-Бебутова.

См. также 
 Бебутов
 Чельцов